Die Abkürzung CISC steht für:
 die gemeinsame Schwimmmeisterschaft der karibischen Inseln, Caribbean Island Swimming Championship
 eine spezielle Art von Computerarchitektur, siehe Complex Instruction Set Computer
 bis 1968 den französischen Namen Confédération internationale des syndicats chrétiens vom Weltverband der Arbeitnehmer
 ein Forschungsprojekt der Ruhr-Universität in Bochum, siehe Corpus Islamo-Christianum
 eine kanadische Organisation zur Zusammenarbeit der Polizeieinheiten, siehe Criminal Intelligence Service Canada
 die United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, das sog. Wiener Kaufrecht oder UN-Kaufrecht

CISC